Band FM Avaré é uma estação de rádio brasileira com sede na cidade de Avaré, SP. Opera na frequência FM 98.7 MHz e é afiliada à Band FM. A emissora abrange boa parte do sudoeste paulista, centro oeste paulista e norte paranaense, totalizando um público estimado em 1.000.000 de habitantes, sendo a mais tradicional emissora em território avareense.

História 
Foi fundada em 1978, sendo a primeira emissora em FM da cidade de Avaré.

A extinta Rádio Panorama FM se tornou afiliada da Rede Nativa FM em 26 de outubro de 2010.

Em setembro de 2018, após estratégias de posicionamento no mercado, a então 98,7 deixa a Rede Nativa e passa a executar programação popular local se identificando como 98 FM, até a viabilidade de ser integrada à Rede Transamérica Hits, que ocorreu em 09 de outubro de 2018.

Em 2019, após mudanças no perfil artístico da Rede Transamérica Hits, que mudou sua programação para adulto jovem contemporâneo, a Rádio Panorama deixa a Rede Transamérica, fazendo expectativa para chegada da Rede Band FM, que ocorreu em 14 de outubro do mesmo ano.

Ligações externas 
 
 
 

Band FM Avaré
Avaré
Estações de rádio fundadas em 1978